Джеймс Макоун (,  17 серпня 1961, Ньюмаркет) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1978 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1287 матчів у НХЛ, включаючи 159 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Володар Кубка Стенлі в складі «Калгарі Флеймс» — 1989.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1998.
Збірна
 Срібна медаль чемпіонату світу 1985.
 Найкращий захисник чемпіонату світу 1991.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Уродженці Ньюмаркета